Александр Козаков:
 Козаков, Александр Фёдорович (1907—1980) — Герой Советского Союза.
 Козаков, Александр Александрович (1889—1919) — военный лётчик, герой Первой мировой войны.